Anisometros alpina är en flockblommig växtart som beskrevs av Justus Carl Hasskarl. Anisometros alpina ingår i släktet Anisometros och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
alpina